Területi autonómia
 Autonóm terület, egyes nemzeti kisebbségek speciális önkormányzattal rendelkező közigazgatási egységei Kínában
 Zsidó autonóm terület, az Oroszországi Föderáció egyik alanya, közigazgatási egysége
 Autonóm terület, egyes nemzeti kisebbségek speciális önkormányzattal rendelkező közigazgatási egységei az egykori Szovjetunióban